NK Hrvatski dragovoljac nogometni je klub iz Zagreba.

U sezoni  se natječe u 1. HNL.

Povijest 
Nogometni klub Hrvatski dragovoljac osnovan je 1975. godine kao NK Trnsko '75. Pod tim je imenom djelovao sve do 1976. godine kada je ime promijenjeno u ONK Novi Zagreb, a onda 1990. godine u NK Novi Zagreb, a 1994. godine klub je dobio naziv Hrvatski dragovoljac.

Nakon osam godina igranja u 2. HNL, plasiravši se na 3. mjesto na tablici, 2010. godine NK Hrvatski dragovoljac ponovno je ušao u 1. HNL.

NK Hrvatski dragovoljac u sezoni 2012./13. osvojio je 2.HNL i plasirao se u najelitniji razred hrvatskoga nogometa, ali već sljedeće sezone ponovno igra 2. HNL. U sezoni 2020./21 Hrvatski dragovoljac je osvojio 2.HNL i nakon 7 godina opet se plasirao u najelitniji razred hrvatskog nogometa.

Stadion 

Stadion Hrvatskog dragovoljca (SRC Stjepan Spajić) nalazi se u Sigetu, zagrebačkoj gradskoj četvrti (u Novom Zagrebu). Može primiti 5000 gledatelja. NK Hrvatski dragovoljac je u razdoblju dok je igrao u Prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi, također neko vrijeme, kao domaćin, nastupao na stadionima u Slavonskom Brodu odnosno Petrinji.

Plasmani u 1. HNL 
 Sezona 1995./96. – 5. mjesto 
 Sezona 1996./97. – 3. mjesto  
 Sezona 1997./98. – 4. mjesto 
 Sezona 1998./99. – 5. mjesto 
 Sezona 1999./00. – 10. mjesto  
 Sezona 2000./01. – 11. mjesto  
 Sezona 2001./02. – 13. mjesto  
 Sezona 2010./11. – 16. mjesto  
 Sezona 2013./14. – 10. mjesto 
 Sezona 2021./22. – 10. mjesto

Nastupi u međunarodnim natjecanjima 
Hrvatski dragovoljac tri puta je nastupao u Intertoto kupu. Rezultati su prikazani (Hrvatski dragovoljac: protivnik):
 podebljano – za utakmice doma
 normalne debljine – za utakmice u gostima

Popis igrača 
Zadnji put ažurirano 3. prosinca 2021.

Poznati (bivši) igrači

Predsjednici kluba
Stjepan Spajić zvani "Rođo", hrvatski političar i dužnosnik HNS-a obnašao je dužnost predsjednika NK Hrvatski dragovoljac od 1994. godine do svoje smrti. SRC Stjepan Spajić na kojem NK Hrvatski dragovoljac igra domaćinske utakmice nosi njegovo ime. Trenutni predsjednik kluba je Marinko Perić.

Navijači 
Navijačka skupina Hrvatskoga dragovoljca zove se Crni Ratnici.

Izvori

Vanjske poveznice 

 Klupske međumrežne stranice

Hrvatski dragovoljac